Costa e Silva pode referir-se a:
 Artur da Costa e Silva - trigésimo presidente do Brasil, entre 1967 e 1969.
 Iolanda Barbosa da Costa e Silva - primeira-dama do Brasil entre 1967 e 1969.
 Costa e Silva - um bairro da cidade brasileira de João Pessoa, Paraíba.
 Costa e Silva - um bairro da cidade brasileira de Joinville, Santa Catarina.
 Costa e Silva - um bairro da cidade brasileira de Mossoró, Rio Grande do Norte.
 Ponte Presidente Costa e Silva- também conhecida como Ponte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro.
 Ponte Presidente Costa e Silva - também conhecida como ponte de Igapó, na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte
 Avenida Costa e Silva - avenida da cidade de Campo Grande.
 Elevado Presidente João Goulart - viaduto no centro da cidade de São Paulo anteriormente conhecido como Elevado Presidente Costa e Silva
 Da Costa e Silva - grande poeta nascido no Piaui
 Alberto da Costa e Silva - membro da Academia Brasileira de Letras

Desambiguação